Cunha může být:

příjmení
 Andrés Cunha (* 1976), uruguayský fotbalový rozhodčí
 Diego Ribas da Cunha (* 1985), brazilský fotbalista
 Eduardo Cunha (* 1958), brazilský politik
 José Anastácio da Cunha (1744–1787), portugalský matematik
 Leandro Cunha (* 1980), brazilský judista
 Tristão da Cunha (1460–1540), portugalský mořeplavec

zeměpisný název
 Cunha (São Paulo), brazilské město
 Tristan da Cunha, souostroví v Atlantiku

Portugalská příjmení